Ulica Łąkowa – dziewiąta najbardziej popularna nazwa ulic w Polsce. Jest ich 1508.
 Ulica Łąkowa w Gdańsku
 Ulica Łąkowa w Turku

Przypisy 

Łąkowa